Carlos IX es un título que puede referirse a:

 Carlos IX de Suecia (1550-1611);
 Carlos IX de Francia (1550-1574);